Здислава Барбара Сосницка (, ) — польская певица, ставшая популярной в 1970-х и 1980-х годах. Была удостоена Гран-при на Национальном фестивале польской песни 1988 года в Ополе за все свои работы.

Популярные песни 
 Dom, który mam
 Taki dzień się zdarza raz
 Kochać znaczy żyć
 Bez ciebie jesień
 A kto się kocha w tobie
 Deszczowy wielbiciel
 Julia i ja
 Jak nazwać jutro bez ciebie
 Żegnaj lato na rok
 Aleja gwiazd
 Serce pali się raz
 Człowiek nie jest sam
 Będzie co ma być
 W kolorze krwi
 Naga noc
 Dobra miłość
 Pamięć
 Nie czekaj mnie w Argentynie
 Najzwyczajniej w świecie

Дискография

Альбомы 
 1972 — Zdzisława Sośnicka
 1974 — Zdzisława Sośnicka 2
 1977 — Moja muzyka
 1980 — Odcienie samotności 2 LP
 1984 — Realia
 1987 — Aleja gwiazd
 1989 — Serce
 1990 — Musicale
 1990 — Musicals
 1997 — The best of Zdzisława Sośnicka
 1998 — Magia Serc
 2000 — Złota Kolekcja — Kochać, znaczy żyć
 2014 — Antologia — Wydanie wznowionych 10 CD
 2014 — Zaśpiewane — niewydane
 2015 — Tańcz choćby płonął świat

Синглы 
 1972 — Dom który mam / Codziennie pomyśl o mnie chociaż raz
 1972 — Inne łzy / Tak niewiele mogę tobie dać
 1974 — Nie ma drogi dalekiej / Taki dzień się zdarza raz
 1974 — Inne łzy / Tak niewiele mogę tobie dać
 1977 — Na nas czas / Żyj sobie sam
 1977 — Jeden świat / Kochać znaczy żyć (Sopot '77)
 1980 — Nie czekaj mnie w Argentynie / Pamiętam wczoraj
 1980 — Raz na jakiś czas / W każdym moim śnie
 1980 — Żegnaj lato na rok / Tak chciałabym twoją żoną być
 1980 — A kto się kocha w Tobie / Nuda / Chcę być z tobą sam na sam / Czy to warto
 1984 — Uczymy się żyć bez końca / Realia
 1997 — Co ma być to będzie
 2004 — Jak mamy żyć (with Tede)
 2015 — Tańcz choćby płonął świat
 2015 — Chodźmy stąd

Ссылки 
 Официальная страница певицы

Певцы и певицы Польши
Награждённые золотым крестом Заслуги